Osoby o tym nazwisku:
 Siergiej Andriuszczenko – radziecki wojskowy
 Wiaczesław Andriuszczenko – białoruski hokeista